Ульястрет ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Баш-Эмпорда. Занимает площадь 11,08 км². Население — 250 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Página del Museo Arqueológico de Cataluña
 Página del Ayuntamiento de Ullastret
 Sitio con fotografías e información

Муниципалитеты Жироны